A 2014. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 23-án rendezték. A távot szabadstílusban kellett teljesíteni. A verseny helyi idő szerint 11 órakor, magyar idő szerint 8 órakor kezdődött. Az aranyérmet az orosz Alekszandr Ljogkov nyerte. Az első három helyen orosz versenyző ért célba. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A versenyszám eredményhirdetése a záróünnepségen volt.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

Sífutás a 2014. évi téli olimpiai játékokon